Madràs és el nom que va portar fins al 1995 la moderna ciutat de Chennai, capital de Tamil Nadu, en català Madràs.
 Província de Madràs, Província de l'Índia 1947-1950
 Estat de Madràs, estat de l'Índia 1950-1968, rebatejat Tamil Nadu el 1969
 Presidència de Madràs, una de les grans divisions de l'Índia Britànica
 Província de la Presidència de Madràs, província de l'Índia Britànica 1784-1947
 Districte de Madràs

Notes

Referències